Кристиан Клеменс ():
 Клеменс, Кристиан (род. 1940) — немецкий шахматист.
 Клеменс, Кристиан (род. 1991) — немецкий футболист.